VSM est une abréviation qui signifie :
 Value Stream Mapping, une méthode de Lean manufacturing ;
 Viande séparée mécaniquement, un sous-produit des unités de préparation de viande, dans le domaine de l'alimentation ;
 VSM Group, une entreprise propriétaire des marques de machines à coudre Husqvarma et Pfaff, devenue SVP Worldwide à la suite d'une fusion.